Agua Linda, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Agua Linda : localité de la paroisse civile de Los Guasimitos de la municipalité d'Obispos dans l'État de Barinas ;
 Agua Linda : localité de la paroisse civile d'Orinoco de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 Agua Linda : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón ;
 Agua Linda : capitale de la paroisse civile d'Agua Linda, dans la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme